Allsvenskan 2006/2007 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2006/2007
Allsvenskan i bandy för damer 2006/2007
Hockeyallsvenskan 2006/2007